Wedlock signifie mariage.

 Wedlock est un film américain réalisé par Wallace Worsley en 1918.
 Wedlock, les prisonniers du futur est un film américain réalisé par Lewis Teague en 1991.

 Billy Wedlock était un footballeur anglais des années 1900 et 1910.